Tull ist der Familienname folgender Personen:
 Fisher Tull (1934–1994), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Trompeter
 Jethro Tull (Agronom) (1674–1741), englischer Landwirtschaftspionier
 Matthias Tull (1835–1913), deutscher Hüttenunternehmer
 Ödön Tull, auch Edmund Tull (1870–1911), österreich-ungarischer Maler 
 Patrick Tull (1941–2006), britischer Schauspieler
 Stephan Tull (1922–2009), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Thomas Tull (* 1970), US-amerikanischer Unternehmer und Filmproduzent
 Walter Daniel Tull (1888–1918), englischer Fußballspieler

Tull ist außerdem
 der Spitzname von Otto Harder (1892–1956), deutscher Fußballspieler
 eine gebräuchliche Kurzform für die Band Jethro Tull
 Tull (1979), deutscher Fernsehfilm von Lothar Bellag

Tull ist der Name folgender Orte:
 Tull (Arkansas), Vereinigte Staaten
 veralteter Name für die Bischofsstadt Toul in Lothringen